Le clinamen peut définir :
 Un principe de variation dans la philosophie épicurienne : le Clinamen
 Celui des mois du Calendrier pataphysique qui correspond à la période du  au  du calendrier grégorien.

Voir aussi
 Clinamen / Nodus est une œuvre pour orchestre composée par Olga Neuwirth.